Landkreis Kamenz, een district in de Duitse deelstaat Saksen
Kamenz (stad), een stad in de Duitse deelstaat Saksen
Kamieniec Ząbkowicki (Duits: Kamenz in Schlesien), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
Slot Kamenz, in 1838 gebouwd door Prinses Marianne